Grupno prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza je predstavljalo ligu petog ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1966./67. 
Sudjelovalo je 7 klubova, a prvak je bio Proleter iz Dugopolja.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 7. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (8. – 14. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica  
p - utakmica prekinuta 

 Izvori:

Poveznice 
 Prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 1966./67. 
 Nogometno prvenstvo otoka Brača 1966./67.

Izvori 
 Duško Marović, Andrija Križević-Drina: Šest decenija Nogometnog saveza općine Split : 1920 - 1980, Split, 1980. str. 86 
 Jurica Gizdić: NK Dugopolje 1952. – 2002. : 50 godina nogometa u Dugopolju, Dugopolje, 2002., , str. 32-33 
 Jurica Gizdić: Urania : baškovoška zvijezda vodilja : 1922. – 2002., Baška Voda, 2002., , str. 38-39 
 

1966-67 grupno
Split grupno